La Tuque peut faire référence à:

Canada:

 La Tuque, ville de la Haute-Mauricie, au Québec
 La Tuque (division de recensement)
 La Tuque Wolves, une équipe canadienne de hockey junior sur glace de La Tuque, Québec. 
 Aéroport de La Tuque
 La Tuque Hydroaérodrome
 Agglomération de La Tuque
 Lac La Tuque (La Tuque), le plan de tête de la rivière La Tuque (La Tuque), coulant dans l'agglomération de La Tuque, en Mauricie, au Québec.
 Rivière La Tuque (La Tuque), un affluent de la rivière Manouane, coulant dans l'agglomération de La Tuque, en Mauricie, au Québec.

 Gare de La Tuque

Puerto Rico:

 El Tuque, complexe touristique

Vêtement

 Tuque, coiffure